A Copa do Brasil Sub-20 de 2020 foi a nona edição desta competição futebolística de categoria de base organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ela foi disputada por 32 equipes entre os dias 7 de outubro de 2020 e 3 de janeiro de 2021.

O título desta edição foi conquistado pelo Vasco da Gama, que triunfou o Bahia na decisão. Para chegar até a decisão, a equipe carioca eliminou Trem, Moto Club, Avaí e Atlético Mineiro. Já o adversário alcançou a decisão superando Fluminense do Piauí, Ceará, São Paulo e Palmeiras.

Este foi o primeiro título do Coritiba na história da competição. O feito também garantiu o clube o direito de disputar a Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro, campeão do Campeonato Brasileiro.

Participantes e regulamento
O regulamento da competição permaneceu semelhante ao dos anos anteriores: um torneio de sistema eliminatório com a primeira fase sendo disputada em partida única. As 32 agremiações que integraram o torneio foram compostas pelos 27 campeões estaduais somado e os vice-campeões das cinco federações melhores colocadas no Ranking Nacional.

Chaveamento

Ligações externas
 Website oficial da competição.
 

Copa do Brasil de Futebol de 2020
Copa do Brasil de Futebol Sub-20